Solidaridad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Solidaridad (kommun), Quintana Roo, 
 Solidaridad, Morelos, Temixco, 
 Solidaridad, Sonora, Cajeme, 
 Solidaridad, Campeche, Candelaria, 
 Solidaridad, Oaxaca, Oaxaca de Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar